Ліщин:
 Ліщин — село в Житомирській області (Україна)
 Ліщин — зупинний пункт Південно-Західної залізниці